Линн Ги́тмарк (; 26 сентября 1982, Осло, Норвегия) — норвежская кёрлингистка.

Играла на позиции третьего и четвёртого. Была скипом своей команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 Зимняя Универсиада: бронза (2003).
 : золото (2003, 2007), серебро (, ).
  (в составе команды Европы): серебро (2004).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу